Floridablanca (Pampanga), een gemeente in de Filipijnse provincie Pampanga
Floridablanca (Santander), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander